Горбушка:

 Горбушка — хлебная корка.
 «Горбушка» — популярный у столичных покупателей в 90-е годы XX столетия рынок видеоаппаратуры и бытовой техники, а также крупнейший в России рынок видео и аудио-продукции.
 Горбушка — рыба Chanodichthys oxycephalus из рода сунгарики.

См. также 
 Дворец культуры имени Горбунова